Mouraud est un patronyme porté notamment par :
 Jacline Mouraud (1967-), militante politique française ;
 Prosper Mouraud (1802-1869), homme politique français ;
 Tania Mouraud (née en 1942), figure de l’art contemporain français.